

Cinema e TV
 Anita Garibaldi, film del 1910 di Mario Caserini
 Anita Garibaldi, miniserie televisiva del 2012

Geografia

 Anita Garibaldi – comune nello Stato di Santa Catarina
 Anita Garibaldi – quartiere della città di Joinville nello Stato di Santa Catarina

 Anita – frazione di Argenta

Musica
 Anita Garibaldi – opera del compositore brasiliano Antônio Francisco Braga
 Anita Garibaldi – doppio album di Amedeo Minghi del 2012, contenente la colonna sonora dell'omonima miniserie televisiva del 2012

Persone
 Anita Garibaldi – la compagna di Giuseppe Garibaldi